In sommige gevallen komt het voor dat vanwege medische redenen het sperma van de man onderzocht dient te worden: het sperma-onderzoek. Vaak gebruikt men de enigszins verhullende term "DNA-onderzoek" voor.

Er zijn twee methodes om sperma bij de man op te wekken, een daarvan is stimulatie van de penis die leidt tot een zaadlozing.
De tweede is een ietwat onpraktischere methode waarbij de man onder narcose gehouden wordt en sperma met behulp van vacuüm uit de penis verwijderd wordt. Uiteraard wordt het opgevangen sperma onderzocht.
Vaak gebeurt dit met elektronenmicroscopen. Hiermee kan bekeken worden of zich erfelijke ziekten bevinden in het sperma en hoeveel van de zaadcellen daadwerkelijk leeft. Na onderzoek wordt het sperma bewaard en in sommige gevallen eerst ingevroren en vervolgens gebruikt. Het gaat dan om spermadonoren.

Gevallen van onderzoek 
Sperma-onderzoek gebeurt in veel gevallen tijdens medische keuringen, of in  delinquente gevallen als er sporen van DNA getraceerd moeten worden. Ook kan het sperma, onderzocht worden op vruchtbaarheid. Dit gebeurt bij ongewenst langdurige kinderloosheid. Verder zijn er gevallen bekend waarbij men het onderzoekt voordat een wensmoeder zich ermee mag insemineren.

geneeskundig onderzoek